Бадунг () — округ в провинции Бали, Индонезия. Административный центр — Мангупура.

В округе находится большинство туристических центров Бали — Нуса Дуа, Кута, Джимбаран, Легиан, Улувату и Менгви. Здесь расположен международный аэропорт Нгурах-Рай.

Административное деление и демография 
Округ делится на 6 районов:

Достопримечательности 
 Водопад Нунгнунг
 Парк Гаруда-Вишну-Кенчана
 Курортная зона Нуса-Дуа
 Пляжи Джимбаран, Кута, Семиньяк, Чанггу
 Храм Лухур Улувату
 Храм Пети Тенгет
 Храм Таман Аюн
 Курортный район Танджунг-Беноа

Примечания 

Округа провинции Бали